Yü-lung Shan kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yulongxue Shan, berg, Yunnan, 
 Yulong Shan (ö), Zhejiang, 

Robotskapade Kinaförgreningar